stazione di Milano Porta Garibaldi
 stazione di Pavia Porta Garibaldi